Переведе́нская улица:
 Переведенская улица — улица в историческом районе Пулковское Пушкинского района Санкт-Петербурга
 Переведенская улица — одно их прежних названий Казанской улицы в Санкт-Петербурге